Мароль-ан-Брі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Мароль-ан-Брі () - муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-де-Марн